osoba odbywająca podróż
 Podróżnik (serial telewizyjny)